Allsvenskan 2001 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 2001 (herr)
Damallsvenskan 2001
Allsvenskan i handboll för herrar 2001